Scott Walker je lahko:

 Scott Walker (boksar) (1969-2004)
 Scott Walker (nogometaš) (1975-)
 Scott Walker (hokejist) (1973-)
 Scott Walker (politik) (1967-)
 Scott Walker (pevec) (1943-2019)